Дом купца Фёдора Москвина — жилое здание с коммерческими помещениями в Выборге. Расположенный на главной городской площади — Красной — пятиэтажный дом в центре города Выборга в стиле северный модерн включён в перечень памятников архитектуры.

История 
Для строительства доходного дома состоятельный выборгский купец Фёдор Москвин приобрёл участок на площади Красного Колодца, хаотичная деревянная застройка которой в соответствии с городским планом 1861 года, разработанным выборгским губернским землемером Б. О. Нюмальмом, после сноса устаревших укреплений Рогатой крепости уступала место каменному многоэтажному строительству. 

Автором разработанного в 1907 году проекта здания стал выборгский архитектор Пааво Уотила. 
Дом Москвина, занимающий выгодный угловой участок, специалисты считают наиболее интересным с архитектурной точки зрения элементом застройки площади, играющим важную роль в восприятии ансамбля зданий. Первый этаж, предназначенный под коммерческие цели (размещение магазинов и отделения банка), отделан гранитом; верхние этажи отведены под квартиры. Фасад, оформленный в стиле финского национального романтизма, выполнен с применением различных планировочных и композиционных приёмов, включающих разнообразие формы окон, орнаменты и эркеры. Самыми известными элементами декора являются оригинальные парные башенки, венчающие торцовый фасад. В форме квадратных в плане башен исследователи отмечают влияние старинной архитектуры североевропейских городов (церкви Любека, собор Роскилле). Купеческий дом, как и многие национально-романтические постройки, напоминает старинный замок с боевыми зубчатыми башнями. Проектом предполагалось строительство второй очереди здания — крыла по улице Мира, увенчанного такими же башнями, — но этот план не был выполнен.

В сравнении с соседними зданиями (такими, как здание компании «Отсо» и Аптечный дом), дом Москвина относительно мало пострадал от советско-финских войн (1939—1944). Сохранились форма черепичной крыши и многие элементы фасадного декора, но интерьеры понесли утраты при перепланировке. Выполненные на  по эскизам Пааво Уотилы изразцовые печи исследователи относят к ценным памятникам декоративно-прикладного искусства и художественной промышленности первой трети XX века. На месте так и не возведённого второго корпуса в послевоенное время было построено кирпичное здание по типовому проекту.

Примечания

Литература 
 Гусаров А. Ю. Выборг. Прошлое и настоящее средневекового города. Путеводитель. — : Паритет, 2017. — 320 с. — ISBN 978-5-93437-434-2.

Ссылки 
 Довоенные изображение здания на «Виртуальном Выборге»

Архитектура выборгского модерна
Доходные дома Выборга
Здания и сооружения, построенные в 1907 году в России
Памятники архитектуры Выборга
Постройки Пааво Уотилы
Сооружения в стиле «северный модерн»
1907 год в Ленинградской области